Млынище — название населённых пунктов на Украине:

 Млынище — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Млынище — село в Житомирском районе Житомирской области.